

Anno 
 490 o 490 a.C.

Codici 
 490 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wimborne Minster, nel Dorset, contea dell'Inghilterra

Matematica 
 490 – numero